

Sciences et techniques

Biologie 
 En taxonomie le mot affine (variante de adfine), nominatif singulier neutre d'un adjectif latin signifiant « voisin, semblable », est employé comme épithète spécifique pour nommer différentes espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Mathématiques 
 Une fonction affine est une fonction d'une variable réelle de la forme  avec a et b réels. La somme et la composée de deux fonctions affines est une fonction affine. L'ensemble des fonctions affines muni de ces deux lois forme un anneau commutatif dont le groupe multiplicatif s'appelle le groupe affine de rang 1. Une fonction affine est une application affine de  dans .
 Un espace affine est un ensemble E muni d'une action libre et transitive d'un espace vectoriel appelé espace directeur.
 une application affine  est une application entre deux espaces affines  et  de directions respectives  et  telle qu'il existe une application linéaire  telle que, pour tout , l'égalité suivante est vérifiée : .
 Une transformation affine est une application affine bijective d'un espace dans lui-même. L'ensemble des transformations affines d'un espace affine E muni de la composition forme un sous-groupe GA(E) du groupe des bijections de E : il est appelé le groupe affine de E.
 Un repère affine est un repère dans un espace affine.
 Une relation affine entre des variables réelles, complexes ou vectorielles est une égalité entre une combinaison linéaire de celles-ci et une constante.
 Les paramètres affines d’une loi de probabilité sont son paramètre de position  et son paramètre d'échelle , c’est-à-dire les paramètres qui ne sont pas des paramètres de forme.

Physique 
 Une loi affine est une loi physique reliant une grandeur à une autre par une fonction affine.

Culture et société 
 Affine est une société française spécialisée dans l'immobilier d'entreprise.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Affinité (mathématiques)
 Affinage du fromage
 Affinage des métaux

Vocabulaire des mathématiques
Épithète spécifique